Seznam guvernerjev Severne Karoline.

Seznam guvernerjev

Kolonija Roanake, 1585 - 1586 

 Ralph Lane, 1585 - 1586
 John White, 1587

Proprietarna kolonija, 1664-1731

Guvernerji Albemarla, 1664-1689 
 William Drummond 1664-1667 
 Samuel Stephens 1667-1669 
 Peter Carteret 1670-1672 
 John Jenkins 1672-1675 
 Thomas Eastchurch 1675-1676 
 John Jenkins 1676-1677 
 Thomas Miller 1677 
 John Harvey 1679 
 Henry Wilkinson 1680 
 John Jenkins 1680-1681 
 Seth Sothel 1682-1689

Namestniki guvernerjev Karoline, 1689-1710 
 John Gibbs 1689-1690 
 Thomas Jarvis 1690-1694 
 Philip Ludwell 1690-1691, 1692-1693, 1693-1695 
 Thomas Harvey 1694-1699 
 John Archdale 1695-1696 (guverner Severne in Južne Karoline)
 Henderson Walker 1699-1703 
 Robert Daniel 1703-1705 
 Thomas Cary 1705-1711 
 William Glover 1706-1710

Guvernerji Severne Karoline, 1711-1731 
 Edward Hyde 1711-1712 
 Thomas Pollock 1712-1714 
 Charles Eden 1714-1722 
 Thomas Pollock 1722 
 William Reed 1722-1724 
 George Burrington 1724-1725 
 Richard Everard 1725-1731

Kraljeva kolonija, 1731-1775 
 George Burrington 1731-1734
 Nathaniel Rice 1734 
 Gabriel Johnston 1734-1752 
 Nathaniel Rice 1752-1753 
 Matthew Rowan 1753-1754 
 Arthur Dobbs 1753-1763 
 William Tryon 1765-1771 
 James Hasell 1771 
 Josiah Martin 1771-1775

Država, 1776-danes 

{| cellpadding=4 cellspacing=2
|- bgcolor=#cccccc
! Ime !! Začetekmandata !! Konecmandata !! Stranka
|-
|Richard Caswell 
|1776
|1780
|Brez stranke
|-
|Abner Nash 
|1780
|1781
|Brez stranke
|-
|Thomas Burke 
|1781
|1782
|Brez stranke
|-
|Alexander Martin
|1782
|1784
|Brez stranke
|-
|Richard Caswell
|1784
|1787
|Brez stranke 
|- bgcolor=#E6E6AA
|Samuel Johnston
|1787
|1789
|Federalist
|- bgcolor=#E6E6AA
|Alexander Martin 
|1789
|1792
|Federalist
|- bgcolor=#CCFFCC
|Richard Dobbs Spaight 
|1792
|1795
|Demokrat-Republikanec
|- bgcolor=#CCFFCC
|Samuel Ashe 
|1795
|1798
|Demokrat-Republikanec
|- bgcolor=#E6E6AA
|William Richardson Davie 
|1798
|1799
| Federalist
|- bgcolor=#CCFFCC
|Benjamin Williams 
|1799
|1802
|Demokrat-Republikanec
|- bgcolor=#CCFFCC
|James Turner 
|1802
|1805
|Demokrat-Republikanec
|- bgcolor=#CCFFCC
|Nathaniel Alexander
|1805
|1807
|Demokrat-Republikanec
|- bgcolor=#CCFFCC
|Benjamin Williams 
|1807
|1808
|Demokrat-Republikanec
|- bgcolor=#CCFFCC
|David Stone 
|1808
|1810
|Demokrat-Republikanec
|- bgcolor=#CCFFCC
|Benjamin Smith 
|1810
|1811
|Demokrat-Republikanec
|- bgcolor=#CCFFCC
|William Hawkins
|1811
|1814
|Demokrat-Republikanec
|- bgcolor=#CCFFCC
|William Miller 
|1814
|1817
|Demokrat-Republikanec
|- bgcolor=#CCFFCC
|John Branch 
|1817
|1820
|Demokrat-Republikanec
|- bgcolor=#CCFFCC
|Jesse Franklin 
|1820
|1821
|Demokrat-Republikanec
|-
|Gabriel Holmes
|1821
|1824
|Brez stranke
|-
|Hutchins Gordon Burton 
|1824
|1827
|Brez stranke
|- bgcolor=#CCFFCC
|James Iredell mlajši 
|1827
|1828
|Demokrat-Republikanec
|- bgcolor=#DDEEFF
|John Owen 
|1828
|1830
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Montfort Stokes 
|1830
|1832
||Demokrat
|- bgcolor=#FFFFCC
|David Lowry Swain 
|1832
|1835
|Whig
|- bgcolor=#DDEEFF
|Richard Dobbs Spaight mlajši
|1835
|1836
||Demokrat
|- bgcolor=#FFFFCC
|Edward Bishop Dudley 
|1836
|1841
|Whig
|- bgcolor=#FFFFCC
|John Motley Morehead 
|1841
|1845 
|Whig
|- bgcolor=#FFFFCC
|William Alexander Graham 
|1845
|1849
|Whig
|- bgcolor=#FFFFCC
|Charles Manly 
|1849
|1851
|Whig
|- bgcolor=#DDEEFF
|David Settle Reid 
|1851
|1854
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Warren Winslow
|1854
|1855
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Thomas Bragg 
|1855
|1859
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|John Willis Ellis 
|1859
|1861
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Henry Toole Clark 
|1861
|1862
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Zebulon Baird Vance
|1862
|1865
|Demokrat
|- bgcolor=#FFE8E8
|William Woods Holden 
|1865
|1865
|Republikanec
|- bgcolor=#DDEEFF
|Jonathan Worth 
|1865
|1868
|Demokrat
|- bgcolor=#FFE8E8
|William Woods Holden 
|1868
|1871
|Republikanec
|- bgcolor=#FFE8E8
|Tod Robinson Caldwell 
|1871
|1874
|Republikanec
|- bgcolor=#FFE8E8
|Curtis Hooks Brogden 
|1874
|1877
|Republikanec
|- bgcolor=#DDEEFF
|Zebulon Baird Vance 
|1877
|1879
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Thomas Jordan Jarvis
|1879
|1885
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Alfred Moore Scales 
|1885
|1889
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Daniel Gould Fowle 
|1889
|1891
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Thomas Michael Holt 
|1891
|1893
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Elias Carr 
|1893
|1897
|Demokrat
|- bgcolor=#FFE8E8
|Daniel Lindsay Russell 
|1897
|1901
|Republikanec
|- bgcolor=#DDEEFF
|Charles Brantley Aycock 
|1901
|1905
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Robert Broadnax Glenn 
|1905
|1909
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|William Walton Kitchin 
|1909
|1913
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Locke Craig 
|1913
|1917
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Thomas Walter Bickett 
|1917
|1921
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Cameron Morrison 
|1921
|1925
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Angus Wilton McLean 
|1925
|1929
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Oliver Max Gardner 
|1929
|1933
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|John C.B. Ehringhaus 
|1933
|1937
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Clyde R. Hoey 
|1937
|1941
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|J. Melville Broughton 
|1941
|1945
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|R. Gregg Cherry 
|1945
|1949
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|W. Kerr Scott 
|1949
|1953
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|William B. Umstead 
|1953
|1954
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Luther H. Hodges 
|1954
|1961
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Terry Sanford
|1961
|1965
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Dan K. Moore
|1965
|1969
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Robert W. Scott 
|1969
|1973
|Demokrat
|- bgcolor=#FFE8E8
|James E. Holshouser mlajši 
|1973
|1977
|Republikanec
|- bgcolor=#DDEEFF
|James B. Hunt mlajši
|1977
|1985
|Demokrat
|- bgcolor=#FFE8E8
|James G. Martin 
|1985
|1993
|Republikanec
|- bgcolor=#DDEEFF
|James B. Hunt mlajši 
|1993
|2001
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Mike Easley 
|2001
|2009
|Demokrat
|- bgcolor=#DDEEFF
|Beverly Perdue 
|2009
|2013
|Demokrat
|- bgcolor=#FFE8E8
|Pat McCroy 
|2013
|2017
|Republikanec
|- bgcolor=#DDEEFF
|Roy Cooper 
|2017
| 
|Demokrat

Severna Karolina